Por Milnor pode estar à procura de:

 John Milnor
 Milnor (Dacota do Norte)

Desambiguação